Franca — município brasileiro do estado de São Paulo, antigamente chamado Vila Franca d'el Rey e Vila Franca do Imperador

Portugal 
Herdade da Cardosa — ou Vila Franca da Cardosa; antiga herdade dos templários que incluía o que é hoje Castelo Branco

Municípios 
Vila Franca de Xira — do distrito de Lisboa
Vila Franca do Campo — dos Açores

Freguesias 
Vila Franca (Viana do Castelo) — de Viana do Castelo
Vila Franca do Deão — da Guarda
Vila Franca da Serra — de Gouveia
Vila Franca das Naves e Feital — de Trancoso
Vila Franca de Xira (freguesia)

Antigas freguesias 
Vila Franca da Beira — de Oliveira do Hospital
Vila Franca de Lampaças — de Bragança
Vila Franca das Naves — de Trancoso
Vila Franca do Rosário — de Mafra

Desambiguações de topônimos